Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2015 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Руан (Франція) та Група В Пекін (КНР) з 6 по 18 квітня 2015 року.

Арени

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Клара Песларова
 Найкращий захисник:  Анета Тейралова
 Найкращий нападник:  Анна Майкснер

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Клавдія ван Ліювен
 Найкращий захисник:  Доротті Медіаш
 Найкращий нападник:  Франциска Кішш-Сімон

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Архів на сайті hockeyarchives  
 Група А на eurohockey  
 Група В на eurohockey  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2015 у хокеї з шайбою